Plumbon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Plumbon, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,71), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 108,47), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,39, long 108,32), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 111,07), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 111,10), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,94), 
 Desa Plumbon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar